Yeniköy può riferirsi a diversi toponimi della Turchia:

Quartieri
Yeniköy – quartiere di Sarıyer, Istanbul

Villaggi
Yeniköy – villaggio del distretto di Emirdağ, provincia di Afyonkarahisar